Platystomos är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Schneider 1791. Platystomos ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattnosbaggar
Platystomos